Agar ou Hagar (hebraico: הָגָר, hebraico moderno: Hagar, tiberiano: Hāḡār, "estrangeiro"; grego: Άγαρ Agar; latim: Agar; árabe: هاجر; Hājar), de acordo com as crenças Abraâmicas, é a serva egípcia de Sara, esposa de Abraão de acordo com o livro de Gênesis na Torá, capítulos 16 e 21. Devido ao fato de ser estéril, Sara teria permitido que Abraão coabitasse com Agar no sentido de gerar um herdeiro. Desta união, foi gerado Ismael o que fez Agar desprezar Sara, já que esta não podia conceber, e quando Sara concebeu milagrosamente a Isaque, Ismael passou a perseguir e humilhar seu meio-irmão. Assim, Sara incitou Abraão para que expulsasse Agar e Ismael. Estes quase pereceram de fome e sede no deserto, até serem socorridos milagrosamente por Deus. Agar acabou cuidando de Ismael até que este crescesse e se casasse. A Torá não continua a descrever sua vida além deste ponto.

De acordo com a tradição abraâmica, Agar é reconhecida como mãe de Ismael, o patriarca dos ismaelitas, que são conhecidos como os antepassados das nações árabes.

Na tradição islâmica, a história de Agar é mencionada no Alcorão, mas seu nome não é mencionado. Sua figura é detalhada no Hádice.

Agar em Gênesis

Agar e Abrão 
A história de Agar começa quando ela servia Sarai, esposa de Abrão, na terra de Canaã. Neste tempo, Abrão tinha oitenta e cinco anos de idade e Sarai estava ficando preocupada por não ter concebido nenhum filho. Mesmo com essa problemática, Abrão buscou preencher o cumprimento da promessa de Deus e assim ele e Sarai buscaram concretizar tal promessa. Agar foi então oferecida como concubina por Sarai a Abrão, que consentiu em coabitar com ela o que resultou na gravidez de Agar. Tal situação provocou um clima hostil entre Agar e Sarai.

Após ser humilhada por Sarai, Agar fugiu em direção a Sur. No percurso, um anjo de Deus apareceu a Agar em um poço do deserto e a instruiu a retornar a Sarai, pois ela daria à luz um filho. O anjo lhe disse que esse filho deveria chamar-se Ismael. Ela então fez o que o anjo a instruiu e regressou para a casa de Abrão, a fim de ter seu filho. Abrão tinha 86 anos de idade, quando Ismael nasceu.

Agar no exílio 

Passados quatorze anos, Sarai deu à luz Isaque, e seu nome passou a ser chamado de Sara. Após ter gerado seu próprio filho, ela passou a não suportar mais as zombarias de Ismael contra Isaque e disse ao seu marido, agora chamado Abraão, que mandasse Agar e Ismael irem embora. Ela declarou que Ismael não receberia parte da herança de Isaque. Abraão ficou muito preocupado com as palavras de sua esposa e foi pedir o conselho de Deus. O Senhor disse a Abraão para não se preocupar e que ele fizesse o que sua esposa o havia dito, pois Isaque levaria à descendência de Abraão e que uma nação surgiria a partir de Ismael.

Na manhã seguinte, Abraão juntou Agar e Ismael e deu a ela pão e água e a despediu. Os dois vagaram pelo deserto de Bersebá até que a água de seu odre fosse totalmente consumida. Em um momento de desespero ela começou a chorar e seu filho chamou a Deus e após ouvi-lo, um anjo de Javé confirmou a Agar que de seu filho sairia uma grande nação. Um poço de água então apareceu o que salvou suas vidas. Agar encontrou uma esposa de sua terra nativa, a terra do Egito, para seu filho e eles habitaram no deserto de Parã.

Agar teve sua experiência com Deus. Apesar de escrava, Deus demonstrou amor para com ela e com seu filho Ismael. Mesmo no deserto, ela foi amparada pelo Criador (Deus de Abrãao). Por duas vezes, ela foi surpreendida pelo anjo do Senhor que a ajudou dando-lhe água e também abençoando sua vida e descendência. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar para que ela visse um poço de água e ali no deserto ela e seu filho Ismael foram abençoados  e prósperos.

Árvore genealógica

Ver também 
Sara
Ismael

Mulheres no Antigo Testamento
Personagens da Torá